Hemibeltrania är ett släkte av svampar. Hemibeltrania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hemibeltrania